Bierde bezeichnet

 Bierde (Petershagen), Ortsteil von Petershagen im Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Bierde (Böhme), Ortsteil der Gemeinde Böhme im Landkreis Heidekreis, Niedersachsen